Решетин — фамилия.

 
 Решетин, Игорь Андреевич () — российский учёный, академик Российской академии космонавтики.
 Решетин, Марк Степанович (1931—2001) — советский оперный певец (бас).